Planten
 Klaver (geslacht) (Trifolium), een plantengeslacht uit de vlinderbloemenfamilie
 Rode klaver
 Witte klaver
 Onderaardse klaver
 Kleine klaver
 Bochtige klaver
 Gestreepte klaver
 Perzische klaver
 Inkarnaatklaver

Personen
 Alle Klaver, een Nederlandse predikant
 Bert Klaver, algemeen directeur van RTL Nederland Broadcast Operations
 Jesse Klaver, een Nederlands politicus
 Karel Klaver, een Nederlandse hockeyer
 Kimberley Klaver, een Nederlandse actrice
 Marie-José Klaver, een Nederlandse internetjournaliste
 Melody Klaver, een Nederlandse actrice
 Pieter Klaver, een Nederlandse voorganger
 Stephanie Klaver, een Nederlandse danseres

Gebouwen
 De Klaver, een poldermolen

Overig
 Sterke klaver, een kaartterm